Pikku-Pihlava kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pikku-Pihlava (ö, lat 61,71, long 21,50), Satakunta, Björneborg, 
 Pikku-Pihlava (ö, lat 61,72, long 21,84), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar